Мисс Вселенная 1965 () — 14-й ежегодный конкурс красоты, проводился 24 июля 1965 года в Miami Beach Auditorium, Майами-Бич, Флорида, США. За победу на нём соревновалось 57 претенденток. Победительницей стала представительница Таиланда, 18-летняя Aпасра Хонгсакула.

Результаты

Места

Специальные награды

Судьи 
 Трой Донахью
 Глэдис Зендер

Участницы

См. также 
 Мисс Мира 1965
 Мисс Интернешнл 1965

Ссылки 
 Judges

1963
События 24 июля
Июль 1965 года
1965 год во Флориде
Майами-Бич